

Patronyme 

 James Bethell (5 baron Bethell ; 1967-), pair héréditaire britannique.
 Nicholas Bethell (4 baron Bethell ; 1938–2007), député et historien britannique.
 Richard Bethell ( baron Westbury ; 1800-1873), avocat, juge et homme politique britannique.
 Tabrett Bethell (1981-), actrice australienne.

Îles